Testa o croce ist der Titel
 des italienischen Westerns Blutrache einer Geschändeten
 der italienischen Komödie Testa o croce (1982)